Фати́х Агдума́н (; ) — турецкий кёрлингист и тренер по кёрлингу.

В качестве тренера различных национальных сборных Турции участник чемпионатов мира и Европы, а также юношеских Олимпийских игр и Универсиад.

С 2015 — национальный тренер по кёрлингу Федерации кёрлинга Турции.

Результаты как тренера национальных сборных

Примечания

Ссылки 
 
 
 Fatih AĞDUMAN - Atatürk University
 Asst. Prof. Fatih AĞDUMAN | AVESİS
 ‪Fatih AĞDUMAN‬ - ‪Google Akademik‬
 Fatih Agduman | Publons
 Fatih AĞDUMAN - Profil » DergiPark

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Турции
Тренеры по кёрлингу Турции